Marat (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Puy-de-Dôme
Marat (Egyptische muziek), een zangeres/musicus in het oude Egypte
Marat (schip), een Russische kruiser

Personen met de achternaam Marat
Jean-Paul Marat, een Franse revolutionair